|-
| 148301 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148302 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148303 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148304 - ||  || 31 mai 2000 ||  || 
|-
| 148305 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148306 - ||  || 29 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148307 - ||  || 4 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148308 - ||  || 1 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148309 - ||  || 3 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148310 - ||  || 3 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148311 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148312 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148313 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148314 - ||  || 24 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148315 - ||  || 4 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148316 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148317 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148318 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148319 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148320 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148321 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148322 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148323 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148324 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148325 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148326 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148327 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148328 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148329 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148330 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148331 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148332 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148333 - ||  || 30 august 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 148334 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148335 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148336 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148337 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148338 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148339 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148340 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148341 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148342 - ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 148343 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148344 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148345 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148346 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148347 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148348 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148349 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148350 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148351 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148352 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148353 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148354 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148355 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148356 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148357 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148358 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148359 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148360 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148361 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148362 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148363 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148364 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148365 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148366 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148367 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148368 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148369 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148370 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148371 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148372 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148373 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148374 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148375 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 148376 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148377 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148378 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148379 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148380 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148381 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148382 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148383 - ||  || 26 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148384 - ||  || 26 septembrie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 148385 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148386 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148387 - ||  || 4 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148388 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148389 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148390 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148391 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148392 - ||  || 5 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148393 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148394 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148395 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148396 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148397 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148398 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148399 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 148400 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-